bizon – zwierzę z rodzaju Bison
 amerykański bizon – złota, jednouncjowa moneta bulionowa
 FMŻ Bizon – seria kombajnów rolniczych produkowanych w latach 1970–2004 przez Fabrykę Maszyn Żniwnych w Płocku
 PP-19 Bizon – rosyjski pistolet maszynowy
 Bizon – marka piwa
 Mały Bizon – Indianin z plemienia Czarne Stopy (Siksika), autor książki "Long Lance: by Buffalo Child" (Długa Dzida: autorstwa Dziecka Bizona)
 ORP Bizon – polski trałowiec

Zobacz też 
 Bison
 Bizonia
 Bizony